Mountain Home hace referencia a varios artículos de Wikipedia:
 Mountain Home (Arkansas), ciudad del condado de Baxter, Arkansas (EE. UU.)
 Mountain Home (Carolina del Norte), localidad del condado de Henderson, Carolina del N. (EE. UU.)
 Mountain Home (Idaho), ciudad del condado de Elmore, Idaho (EE. UU.)
 Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en Idaho (EE. UU.)